Jaspert ist der Familienname folgender Personen:

 August Jaspert (1871–1941), deutscher Lehrer und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Bernd Jaspert (* 1944), evangelischer Theologe und Buchautor
 Friedrich Jaspert (1900–1980), deutscher Architekt, Stadtplaner und Verwaltungsbeamter
 Nikolas Jaspert (* 1962), deutscher Historiker
 Reinhard Jaspert (1904–1989), deutscher Verleger
 Robert Jaspert (* 1960), deutscher Fußballtrainer
 Willem Jaspert (1901–1941), deutscher Verleger und Schriftsteller; Sohn von August Jaspert